

Persone
 Lynne Truss (1955) – scrittrice e giornalista britannica
 Liz Truss, propr. Mary Elizabeth Truss (1975) – politica britannica
 Seldon Truss (1892-1990) – scrittore britannico
 Warren Truss (1948) – politico australiano

Altro
 Governo Truss – centesimo governo del Regno Unito